Aorangi kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Aorangi,

Nya Zeeland 

 Aoraki/Mount Cook, berg, Canterbury, 
 Aorangi Stream (vattendrag i Nya Zeeland, lat -39,50, long 175,90), 
 Aorangi (berg i Nya Zeeland, Manawatu-Wanganui), 
 Aorangi (berg i Nya Zeeland, Gisborne, lat -37,92, long 178,13), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar